Плащ — многозначное слово:
 Плащ — предмет верхней одежды из непромокаемого материала.
 Плащ-палатка
 Плащ-накидка
 «Плащ» — одноактная опера Джакомо Пуччини, первая часть «Триптиха».
 «Плащ» — американский драматический сериал, который был закрыт после десяти эпизодов.

См. также 
 Чёрный Плащ